A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS Louisiana:

 : uma chalupa que serviu de 1812 a 1821.
 : um barco a vapor que serviu 1861 a 1864.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Connecticut que serviu de 1906 a 1920.
 : um couraçado da Classe Montana cancelado em 1943.
 : um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1997.